

Geografia

Austria 
 Aggsbach – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Aggsbach – frazione di Rappottenstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Aggsbach Dorf – ex comune ora frazione di Schönbühel-Aggsbach, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Aggsbach Markt – frazione di Aggsbach, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Schönbühel-Aggsbach – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)